СР-3 «Вихрь» — компактный российский автомат, разработанный на основе бесшумного автомата АС «Вал».

История 
Разработка компактного 9-мм автомата на основе конструкции АС "Вал" началась в 1989 году конструктором ЦНИИТОЧМАШ А. Д. Борисовым. В 1991 году был изготовлен первый прототип оружия (получивший наименование РГ051).

В 1994 году при участии конструктора В. Н. Левченко был создан второй прототип автомата — СР-3 «Вихрь», который в конце 1994 года успешно завершил государственные испытания. Доводился до выпуска конструктором  А. И. Ташлыковым.

В 1995 году автоматы СР-3 «Вихрь» поступили в опытную эксплуатацию в спецподразделения, и в середине 1996 года — были официально приняты на снабжение.

Позднее был разработан модернизированный вариант СР-3М, который должен был объединить в себе достоинства СР-3, ВСС и АС.

Конструкция

СР-3 
СР-3 унифицирован с АС «Вал» по основным деталям, что положительно сказывается на производстве и эксплуатации оружия.

Устройство СР-3 в целом аналогично АС «Вал»: газоотводный автомат и запирание ствола затвором на 6 боевых упоров. СР-3 имеет возможность использовать глушитель. УСМ ударникового типа также аналогичен «Валу» и позволяет вести огонь одиночными и непрерывными очередями. Предохранитель и переводчик огня разделены: переводчик огня кнопочного типа расположен за спусковым крючком, а двусторонний предохранитель — на ствольной коробке. Вместо рукоятки затвора над цевьём имеется два движка, оттягиваемые назад пальцами. Складывающийся вверх-вперёд приклад выполнен штамповкой из стали, а пистолетная рукоятка и цевьё — из ударопрочной пластмассы.

При использовании специальных бронебойных патронов СП-6 автомат теоретически позволяет успешно поражать противников в бронежилетах 5-го класса защиты (керамическая плита) на дальности до 25 м, 2-й класс защиты (сталь) до 100 м. Небольшие размеры СР-3 способствуют скрытному ношению.

СР-3М 
СР-3М отличается возможностью использования глушителя, металлических магазинов на 30 патронов, установки оптических и ночных прицелов, складным влево рамочным прикладом (позаимствованным у АС «Вал»), флажковым предохранителем, выполненным по типу СВД, и новым цевьём со складывающейся дополнительной рукояткой.

В массовой культуре 
В компьютерных играх:
 Альфа: Антитеррор
Contract Wars
 Альфа: Антитеррор. Мужская работа
Alien Shooter 2
 Cross Fire [MMOFPS]
 Tom Clancy's Splinter Cell: Conviction
 Survarium
Tom Clancy’s Ghost Recon Advanced Warfighter 2 (Версия для Xbox 360 в режиме Multiplayer)
Tom Clancy's Ghost Recon: Future Soldier
 Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands
 Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint
World War Z: Aftermath

В сериалах:

FBI (ФБР) сериал 1 сезон, 8 серия, 6-я минута

Литература 
 Виктор Кораблин. Неизвестный "Вихрь" // журнал «Мастер-ружьё», № 1 (41), 2000. стр.24-28
 А. Б. Жук. Энциклопедия стрелкового оружия: револьверы, пистолеты, винтовки, пистолеты-пулемёты, автоматы. М., ООО «Издательство АСТ», «Воениздат», 2002. стр.716-717

Примечания

Ссылки 

 М.Р. Попенкер. Малогабаритный автомат СР-3 СР-3М "Вихрь" (Россия) / сайт "Современное стрелковое оружие мира"
 Описание СР-3 «Вихрь» на сайте weapon.at.ua

Галерея 
СР-3:

СР-3М:

Автоматы России
Оружие под патрон 9 × 39 мм
Появились в 1994 году в России